Моско́вський прову́лок — назва провулків у країнах колишнього СРСР. Назва походить від міста Москви.

Московський провулок — провулок у місті Бахчисарай, АР Крим.
 Московський провулок — провулок у місті Білгород-Дністровський Одеської області.

 Московський провулок — провулок у смт Добровеличківка Кіровоградської області.
 Московський провулок — провулок у місті Київ.
 Московський провулок — провулок у місті Нікополь Дніпропетровської області.
 Московський провулок — провулок у місті Маріуполь Донецької області.
 Московський провулок — провулок у місті Полтава.

 Московський провулок — колишня назва Ржавецького провулку у смт Високий Харківської області.
 Московський провулок - колишня назва провулку Азовсталі у місті Дніпро. 
 Московський провулок — колишня назва провулку Волонтерів у місті Житомир.
 Московський провулок — колишня назва провулку Незалежності у смт Козелець Чернігівської області.
 Московський провулок — колишня назва провулку Козака Мамая у місті Кропивницький.
 Московський провулок — колишня назва провулку Професора Танатара у місті Мелітополь Запорізької області.
 Московський провулок — колишня назва провулку Євгена Концевича у місті Олевськ Житомирської області.
 Московський провулок — колишня назва Благодатного провулку у місті Подільськ Одеської області.
 Московський провулок — колишня назва Січеславського провулку у смт Покровське Дніпропетровської області.
 Московський провулок — колишня назва провулку Тараса Шевченка у місті Сміла Черкаської області.

Московський провулок — провулок у місті Ачинськ Красноярського краю.
 Московський провулок — провулок у місті Волгоград.
 Московський провулок — провулок у місті Клин Московської області.
 Московський провулок — провулок у місті Митищі.
 Московський провулок — провулок у місті Орел.
 Московський провулок — провулок у місті Пушкін.

Московський провулок — провулок у місті Алмати.

Див. також 
 Перший Московський провулок
 Другий Московський провулок
 Третій Московський провулок
 Четвертий Московський провулок
 П'ятий Московський провулок
 Малий Московський провулок
 Московська вулиця

Провулки
Вулиці, названі на честь Москви